NALS steht als Abkürzung für:

 Normenausschuss Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik, NA 001 im DIN und VDI

Nals steht für:

 Nals (italienisch: Nalles), eine Gemeinde in Südtirol (Italien) südlich der Kurstadt Meran und nördlich der Landeshauptstadt Bozen

NALS